Celinski pokal (tudi Kontinentalni pokal) je tekmovanje v  smučarskih skokih, ki ga organizira zveza FIS od leta 1991. Je drugo najvišje tekmovanje, po udeležbi je višje le svetovni pokal. V tem pokalu po navadi nastopajo mladinci ali skakalci, ki se borijo za vstopnico za svetovni pokal. Nekateri skakalci se med sezono izmenjujejo v obeh pokalih, potnike v višjo ligo skakanja pa se določi po posameznih periodah. V moški konkurenci je rekorder Stefan Thurnbichler s tremi skupnimi zmagami, edina slovenska skakalca s skupno zmago sta Rok Zima in Anže Semenič. V ženski konkurenci, ki poteka od sezone 2004/05, je najuspešnejša Anette Sagen s petimi zaporednimi zmagami. Kontinentalni pokal za ženske je bil najvišje tekmovanje do sezone 2011/12, ko se je začel svetovni pokal tudi v ženski konkurenci.

Skupno: zima

Moški

Ženske

Skupno: poletje

Moški

Ženske

Zunanje povezave 
 

Smučarski skoki
Športne prireditve, ustanovljene leta 1991